Y-12 steht für:

 Harbin Y-12, ein chinesisches Flugzeug
 Y-12 National Security Complex, eine kerntechnische Anlage in den USA

Y12